Сан Роберто, Гранха има више значења:

 Сан Роберто, Гранха (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Роберто, Гранха (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику